|}
Die Bahnstrecke Chivasso–Asti ist eine eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn in Italien. Sie wird von RFI, die Infrastrukturbranche der staatlichen Eisenbahngesellschaft FSI betrieben.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 20. Oktober 1912 in Betrieb genommen.

1988 wurden die Bahnhöfe Brozolo, Chiusano-Cossombrato, Cocconato, Cunico-Scandeluzza, Lauriano, San Sebastiano Po, Serravalle d’Asti und Sessant zu Haltepunkten heruntergestuft.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr von der Region Piemont stillgelegt. Die Strecke bleibt allerdings formell in Betrieb, auch wenn sie nicht mehr befahrbar ist.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 5.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont